Александр Роговский:
 Роговский, Александр Антонович (1877—1957) — полковник Российской императорской армии и генерал-майор Красной армии; участник Первой мировой войны.
 Роговский, Александр Васильевич (1782—1849) — генерал-майор, участник войн против Наполеона.